

Geografia 
 Saint-Berain-sous-Sanvignes – comune francese situato nel dipartimento della Saona e Loira nella regione della Borgogna-Franca Contea

Variante "Bérain" 
 Saint-Bérain – comune francese situato nel dipartimento dell'Alta Loira della regione dell'Alvernia-Rodano-Alpi
 Saint-Bérain-sur-Dheune – comune francese situato nel dipartimento della Saona e Loira nella regione della Borgogna-Franca Contea

Persone 
 Caterina di Berain (1535-1591) – nobildonna gallese
 Jean Berain (1640-1711) – pittore, decoratore e incisore francese
 Rossana Fuentes Berain (1958) – giornalista messicana

Variante "Bérain" 
 Jean Bérain il Giovane (1678-1726) – disegnatore francese
 Nicolas Bérain (XVII secolo–XVII secolo) – letterato francese